Krio – gruppo etnico della Sierra Leone
Lingua krio (codice ISO 639-3 kri)